ТЦЗ — многозначная аббревиатура:
 ТЦЗ — Теплоозерский цементный завод
 ТЦЗ — Тимлюйский цементный завод
 ТЦЗ — Топкинский цементный завод
 ТЦЗ — Туапсинский цементный завод
 ТЦЗ — территориальный центр занятости

См. также 
  — аббревиатура латиницей